Un supermarché coopératif est un magasin dans lequel les clients sont aussi cogérants du supermarché. Les projets de ce genre sont souvent participatifs, ce qui signifie que les tâches de gestion et de maintenance quotidiennes du magasin sont effectuées bénévolement par des coopérateurs. Contrairement aux supermarchés coopératifs non participatifs, il faut être coopérateur pour pouvoir acheter dans le magasin.

Autriche 
Différents Foodcoops se sont formés à travers l'Autriche. Les achats se font principalement en ligne par Foodsoft. C'est une application accessible par le navigateur. Chaque membre d'une Foodcoop doit travailler en bénévolat quelques heures par mois pour la Foodcoop. Les produits commandés sont livrés par le grossiste (produits biologiques, régionaux) une fois par semaine. Les membres de chaque Foodcoop viennent récupérer leurs produits une fois par semaine dans l'entrepôt de leur Foodcoop. Ils paient leurs produits en ligne et contribuent une certaine somme d'argent par an pour l'administration de la Foodcoop. Des réunions de membres sont organisées de deux fois par an jusqu'à une fois par mois (dépendant des Foodcoops) afin de discuter des besoins des membres et de la Foodcoop.

Belgique 
 Beescoop, à Schaerbeek, très connecté aux réseaux français et notamment à La Louve.
 L'Epi, à Uccle Bruxelles-Capitale.
 Le Pédalo, à Ixelles, ouvert en septembre 2021.
 Bab’l market à Woluwé-Saint-Pierre
 Bloumcoop à Forest
 L'épicerie de la coopérative du Chant des Cailles à Watermael-Boisfort
 Wandercoop à Anderlecht
 Coopéco, à Marchienne-au-Pont.
 Oufticoop, à Liège.
 Vervicoop, à Verviers, plus de 300 coopérateurs en 2018.
 WooCoop, à Waterloo, ouvert en octobre 2017.
 Poll’n à Ottignies-Louvain-la-Neuve
 Macavrac à Wavre
 Coquelicoop à Jurbise

Espagne 
Différents groupes de travail se sont créés à Barcelone, Saragosse et Manresa.

 Som Alimentació, à Valence, ouvert en 2020.
 El Arbol del Pan, à Madrid.

États-Unis 
 Park Slope Food Coop, à New York. Fondée en 1973.

France

Ouverts en taille supermarché 
 La Louve, à Paris 18 (75), le premier supermarché coopératif français, qui a donné l'impulsion générale pour la France. A ouvert en novembre 2016.
 SuperQuinquin, à Lille (59). Un premier supermarché transitoire ouvre en  à Lille et qui compte  en 2018.
 La Cagette, à Montpellier (34), ouvre ses portes dans un local de 400 m2 en .
 Lalouet'Coop, à Les Herbiers (85), ouvre un local de 400 m2 en  avec 300 coopérateurs.
 La Fourmilière, à Saint-Étienne (42), ouvre en  et compte 300 m2 de surface de vente. Il est animé par 650 coopérateurs en . 
 Scopéli, à Nantes (44), ouvre en  et compte 440 m2 de surface de vente à Rezé. Il compte 1500 coopérateurs un an après son ouverture.
 La Gabare, à Olivet (45), près d'Orléans, ouvre en  et compte 550 m2 de surface de vente.
 Les Grains De Sel, à Paris 13 (75), ouvre en  et compte 620 m2.
 La Coop sur Mer, à Toulon (83), ouvre en  et compte 420 m2 de surface de vente. Il atteint les 1000 coopérateurs en .

Ouverts en taille épicerie 

 Graoucoop à Metz (57), ouvert en 2021

 Cocorico’Coop, à Villers-Cotterêts (02), ouvert en 2019.
 Haricocoop, à Belleu (02)
 L’aontraide, à Laon (02), ouvert en 2020.
 La Meute, à Grasse dans les Alpes-Maritimes (06).
 Nice Coop, à Nice (06), comptait 200 coopérateurs en décembre 2019.
 Super Cafoutch, à Marseille (13).
 Coop’in en Bourg, à Ecuras (16).
 Hêtre Solidaire Coop, à Ruelle sur Trouve (16).
 La Roch'coop, à Puilboreau, dans l'agglomération de La Rochelle;
 T'as meilleur temps !, à Besançon (25).
 Cooptopia, à Saint-Jean en Royans (26).
 Ti Coop, à Brest (29).
 La Chouette Coop, à Toulouse (31).
 SuperCoop, à Bordeaux (33).
 La Coopé, à Langon (33), ouvert en janvier 2022.
 La Coop Singulière, à Sète (34). Ouvert en avril 2018.
 Breizhicoop, à Rennes (35).
 L'éléfàn, à Grenoble (38). Ouvert en 2017.
 La Coop du Coin, à Saint-Nazaire (44).
 La Grande Epicerie Générale, à Nancy (54).
 La Coop des Vénètes, Séné (56). Ouvert en 2021.
 Graoucoop, à Metz (57). Ouvert en avril 2021.
 La Clac, à Creil (60). Ouvert en 2019 et qui compte 300 coopérateurs en 2020.
 CompiCoop, à Compiègne (60).
 La Coop des Dômes, à Clermont-Ferrand (63).
 L’Alternateur, à Sauxillanges (63).
 Otsokop, à Bayonne (64), société coopérative d’intérêt collectif créée en 2015.
 CoopAlim, à Strasbourg (67), ouvert en 2018 au 7 rue Kageneck.
 Les Oies Sauvages, à Colmar (68), ouvert en 2017.
 Demain, à Lyon, a ouvert en octobre 2019 au 2 place des Pavillons (69).
 Eko-Syst'M, à Chambéry (73), ouvert en 2018.
 Alpar, à Annecy (74), créé en 2018.
 Les 400 coop, à Paris 11 (75).
 Coopaparis, à Paris ( arrondissement) (75).
 La mouette, au Havre (76).
 Coop’In, à Melun (77). Ouvert en avril 2021.
 Cooplicot, à Moret-sur-Loing (77).
 Le Chaudron, Le Chesnay (78).
 Le Peuplié, à Amiens (80).
 Gem la Coop, Avignon (84).
 Le Baudet, à Poitiers (86).
 La Gennevilloise, à Gennevilliers (92).
 La Caravane, à Montreuil (93).
 Solibio, à l’Ile-Saint-Denis (93).
 Dionycoop, à Saint-Denis (trois boutiques sur la ville), (93).
 Coopali, à Champigny-sur-Marne (94).
 Coquelicoop à Fresnes (94).
 La Coop'Cot, à Créteil (94).
 La Cambuse, à Lons le Saunier (39).
 La Source, Paris 20 (75)
 Pop la Coop à Marly-le-Roi (78)

Projets 
 Association de préfiguration du projet d'un magasin coopératif et participatif dans l'agglomération de Dijon;
 La Crèmerie, à Clapiers (34).
 Le Troglo, à Tours (37).
 Nevers Coop – La Cocotte, à Nevers (58).
 Les fourmis sarthoises – Super Coop, au Mans (72).
 Kissikol, à Rouen (76).
 Valcoop, à Noisiel (77).

Italie 
 Camilla coop, à Bologne.

Suisse 
 Chez Emmy à Saint-Blaise, dans le Canton de Neuchâtel.
 Le Nid, à Genève ;
 Co-é-Sion, à Sion (Valais) ;
 Système B à Neuchâtel ;
 Epicoop à Vevey ;
 épicentre à Boudry ;
 La Brouette à Lausanne ;
 La Fève à Meyrin ;
 Le Local à Nyon ;
 Epi'Vrac à Charmey ;
 Le Radis à Bex.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 Frédéric Carluer-Lossouarn, L'aventure des premiers supermarchés, Paris : Éd. Linéaires - Éditions du Boisbaudry, 2007 -  .

Articles connexes 
 Commerce de détail
 Groupement d'achat service épicerie
 Supermarché coopératif

Lien externe 
 Carte interactive de magasins coopératifs en France sur supermarches-cooperatifs.fr

Supermarchés coopératifs
Supermarché
Coopérative